Ventriglia ist der Familienname folgender Personen:

 Franco Ventriglia (1922–2012), US-amerikanischer Opernsänger
 Giambattista Ventriglia, Bischof von Caserta
 Nicola Ventriglia, Bischof von Acerno